Joseph Alfred Hardcastle ist der Name folgender Personen:

* Joseph Alfred Hardcastle (Politiker) (1815–1899), britischer Politiker 
 Joseph Alfred Hardcastle (Astronom) (1868–1917), britischer Astronom